Brix est un nom propre :

 Commune de Brix (France, Manche).
 Ancienne forêt de Brix tenant son nom de cette commune.
 Adolf Ferdinand Wenceslaus Brix, savant autrichien (1798-1870) qui donna son nom à l'échelle de Brix et au degré Brix qui mesure le taux de saccharose.
 Emil Brix, diplomate autrichien.
 Aglaja Brix, femme de lettres allemande.
 Fifi Brix, chanteuse allemande.
 Harald Brix, homme politique danois.
 Hermann Brix, acteur autrichien.
 Josef Brix, architecte allemand.
 Otmar Brix, homme politique autrichien.
 Peter Brix, physicien allemand.
 Peter Heinrich Brix, acteur allemand.
 Silke Brix, illustratrice allemande.
 Werner Brix, artiste autrichien.
 Wilhelm Brix, ingénieur allemand.
 Wolfgang Brix, homme politique allemand.
 Victor Brix, architecte naval français d'origine russe (russe blanc).
 Bruce Bennett, acteur américain, s'appelait à sa naissance « Harold Herman Brix »
 Brix est le prénom de Brix Smith, chanteuse américaine.
 Sankt Brix est l'ancien nom en langue allemande de la commune suisse Saint-Brais

Autres usages de 'Brix'
 Le Caneton Brix est un bateau (dériveur).
 BRiX est un système d'exploitation open source.
 L'échelle de Brix mesure le taux de sucre des fruits par réfractométrie

Brix peut être une autre forme de Brice, Bruce, Brus ou encore Bruis.

Il est contenu dans le nom propre « Le Brix » :
 Joseph Le Brix, aviateur français.

« The Brix » est aussi le surnom du quartier londonien de Brixton.

Ce terme est aussi contenu dans le titre 4 Tunna Brix, un bootleg du groupe Sonic Youth.